Hello, Dolly! est une comédie musicale américaine de Michael Stewart et Jerry Herman créée au St. James Theatre de Broadway en 1964 ;
 Hello, Dolly! est la chanson-phare de la comédie musicale précédente ;
 Hello, Dolly! est un film musical américain de Gene Kelly adapté de la comédie musicale-homonyme et sorti en 1969.

Voir aussi